

Flusssysteme in Norwegen 

Die Haupt-Einzugsgebiete in Norwegen sind gemäß ihrer Gewässerkennzahl durchnummeriert. Diese können sich entweder auf ein einzelnes Flusssystem beziehen, oder bspw. auf eine Kommune, eine Insel oder alle Flussläufe, die zu einem bestimmten Fjord fließen.

Im Folgenden eine Auswahl von Einzugsgebieten, die einem Flusssystem entsprechen:

Längste Flüsse in Norwegen

Einzelnachweise 

Norwegen
!Liste